Akonangui Fútbol Club é um clube de futebol de Guiné Equatorial. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Guiné Equatorial